В этой статье представлен список известных людей, умерших в 907 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 907 году

Май 
 2 мая — Борис I — правитель Боларии (князь с 864) (852—889), ввёдший христианство в качестве государственной религии . Святой православной церкви
 11 мая —  — епископ Оснабрюка (887—907)

Июль 
 4 июля
  — архиепископ Зальцбурга (873—907), погиб в битве при Прессбурге
 Луитпольд — первый маркграф Баварии (889—907), герцог Каринтии (893—907), основатель династии Луитпольдингов, погиб в битве при Прессбурге
 Уто — епископ Фрайзинга (906—907), погиб в битве при Прессбурге

Август 
 17 августа — Сервус Деи — епископ Жироны (888—907)

Ноябрь 
 6 ноября — Герберт I де Вермандуа — граф Вермандуа (896—907), первый граф Суассона (886/898-907), граф Мо (888/889-907); убит Дата смерти предположительна
 24 ноября — Исмаил Самани — эмир из династии Саманидов, основатель государства в Средней Азии

Дата неизвестна или требует уточнения 
  — махараджа Чолы (871—898), махараджадхираджа Чола 898—907
 Ален I Великий — граф Ванна, Нанта с 877, король Бретани с 877 (до 888/890 управлял только южной частью королевства).
 Арпад — князь венгров (надьфейеделем) (889—907). Основатель династии Арпадов
 Гизела — дочь короля Лотарингии Лотаря II — герцогиня-консорт Фризии (882—885), жена Годфрида Фризского
  — правитель Вьетнама (905—907), родоначальник династии Кхук
  — вали Туделы (890—907); убит
  — суфийский святой
 Радельхиз II — Князь Беневенто (881—884, 897—900)
  — император империи Западных Гангов (ок 870—907)
  — епископ Думиума (877—907)

0907